Безсонова Ганна Володимирівна (1984) — українська гімнастка, олімпійська призерка.
 Безсонова Раїса Василівна (1937) — радянська академічна веслувальниця тв український тренер з академічного веслування, майстер спорту СРСР, заслужений тренер УРСР.

 Безсонова — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область, Росія